Glacé (leer) - een soort leer
 Glacé (handschoen) - handschoen(en) gemaakt van dergelijk leer
 Glacékoek of roze koek, een koek met een laag roze fondant.